Judd Apatow (n. 6 decembrie 1967) este un producător, regizor, scenarist, actor și comic american. Este cunoscut în special pentru filmele de comedie produse. Judd Apatow este fondatorul Apatow Productions.

Filmografie

Film

Televiziune

Legături externe
 
 NPR: Morning Edition Sunday audio interview—21 august 2005
 LA Times article—15 May 2007
 Wired Magazine story—May 2007
 Rolling Stone interview 
 A.V. Club interview—30 July 2009
 "Sentieri selvaggi Magazine" n.6: Judd Apatow e lo stato della commediamarzo/aprile 2013 ( ) 

Nașteri în 1967
Actori americani din secolul al XX-lea
Actori americani din secolul al XXI-lea
Americani în viață
Evrei americani
Oameni din New York City
Producători de film americani
Producători de televiziune americani
Regizori americani
Scenariști americani
Evrei în viață
Actori de stand-up comedy